Fioravanti es un apellido de origen italiano puede referirse a:

Personas 

 Familia Fioravanti, de la aristocracia en Pistoia (Toscana)
 Fioravanti d’Accorso en 1267 era miembro del consejo de la ciudad de Florencia
 Fioravanti Ranieri (hijo del anterior) en 1310 era alcalde de la Pistoia.
 Simone di Ranieri Fioravanti en 1319 era miembro de los mayores de la ciudad.
 Giovanni di Puccio di Ranieri Fioravanti entre 1305 y 1314 era un banquero activo en la corte del papa Clemente V en Aviñón (Francia).
 Andrea di Simone di Baldo Fioravanti el 17 de junio de 1354 fue elegido capitán de la Montaña Superior.
 Francesco di Rinieri Fioravanti en 1385 y 1389 fue gonfaloniero de la República Florentina.
 Neri di Rinieri Fioravanti (hijo del anterior) en 1428 fue gonfaloniero de la República Florentina.
 Fioravanti di Piero en 1510 fue capitán de caballería en Flandes (Países Bajos) y más tarde fue comisionado por el papa Alejandro VI al asedio de la ciudad de Faenza
 Vincenzo di Cipriano, en 1576, fue uno de los primeros en ser nombrado caballero de San Esteban, poco después del establecimiento de esta orden militar; más tarde fue canciller de la orden.
 Fabio of Cipriano fue capitán de caballería en los Países Bajos.
 Alberto di Fioravanti en 1590 fue nombrado caballero de Malta, y comendador en 1610.
 Niccolao di Fioravanti en 1636 luchó como capitán en la guerra del emperador Fernando II contra el rey de Suecia, y en 1643 en Toscana en la guerra del Gran Duque contra los Barberini.
 Neri di Fioravanti (f. 1374), arquitecto italiano.
 Fieravante Fioravanti (1390-1430), arquitecto italiano, padre de Aristóteles.
 Aristóteles Fioravanti (1415-1486), arquitecto italiano, hijo de Fieravante.
 Leonardo Fioravanti (1518-1588), médico italiano de Boloña.
 Valentino Fioravanti (1764-1837), compositor italiano de óperas bufas, padre de Giuseppe.
 Giuseppe Fioravanti (1790-1850), cantante lírico bajo de ópera, italiano, hijo de Valentino.
 Vincenzo Fioravanti (1799-1877), compositor italiano de óperas bufas, hijo de Valentino.
 Valentino Fioravanti (bajo) (1827-1879), cantante italiano lírico bajo de ópera, nieto de Valentino.
 Luigi Fioravanti (1829-1887), cantante italiano lírico bajo de ópera, nieto de Valentino.
 Marcos Christino Fioravanti (1775-1862), cirujano italiano.
 José Fioravanti (1896-1977), escultor argentino.
 Leonardo Fioravanti (1938-), ingeniero italiano diseñador de automóviles, fundador del estudio Fioravanti.
 Joaquín Carballo Serantes (Fioravanti) (1911-1989), periodista deportivo uruguayo y argentino.
 Ervardo Fioravanti (1912-1996), pintor italiano.
 Danilo Fioravanti (1913-1997), gimnasta italiano.
 Giulio Fioravanti (1922-1999), barítono italiano de ópera.
 Valerio Fioravanti (1958-), terrorista fascista italiano.
 Sandro Fioravanti (1962-), periodista y cronista deportivo italiano.
 Domenico Fioravanti (1977-), nadador olímpico italiano.
 Mariano Fioravanti (1977-), futbolista italiano.
 Luigi Fioravanti (1981-), artista marcial mixto italiano-estadounidense.
 Damiano Fioravanti (1996-), piloto italiano de automovilismo.
 Leonardo Fioravanti (1997-), surfista italiano.

Empresas 
 Fioravanti Srl., estudio de diseño de automóviles de Leonardo Fioravanti.
 Fioravanti (bebida gaseosa), soda creada en 1878 en Ecuador, y todavía en venta.